Musculus partumetum är en musselart. Musculus partumetum ingår i släktet Musculus och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
partumetum